Theater Unter den Linden steht für:
Kleines Theater Unter den Linden, Berlin
 Theater Unter den Linden ehem. Name des Metropol-Theater (Berlin-Mitte)
Siehe auch:
 Linden-Theater